Empodium – część odnóża stawonogów
 Empodium – rodzaj roślin z rodziny przyklękowatych